Шрамко — українське прізвище:
 Шрамко Борис Андрійович — український археолог та історик.
 Шрамко Дмитро Сергійович (1998—2022) — молодший сержант Військово-морських сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шрамко Ірина Борисівна — український археолог, керівник археологічних досліджень на Більському городищі, кандидат історичних наук, доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 Шрамко Юрій Меркурійович — український радянський діяч, генерал-майор, голова, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Шрамко Ярослав Владиславович — український філософ та логік.
 Сергій Булигін-Шрамко (* 1974) — український футболіст і футбольний тренер.

Українські прізвища
Прізвища на -ко